Victory SC steht für:

 Victory SC (Haiti), haitianischer Fußballverein
 Victory SC (Malediven), maledivischer Fußballverein
 Victory SC (Sri Lanka), Fußballverein aus Sri Lanka